Góra lodowa – zwarta bryła lodu, oderwana w wyniku procesu zwanego cieleniem od lodowca i pływająca po powierzchni wody lub osiadła na dnie.
 Ledianaja (Góra Lodowa) – najwyższy szczyt Gór Koriackich w Rosji.
 Góra lodowa B-15 – największa zanotowana dotąd góra lodowa powstała w kwietniu 2000 roku.

Zobacz też